Arampampa (gemeente), een gemeente in Bolivia
Arampampa (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente